La Croix de la Vaillance est une décoration qui fait référence à :

  ;
 Croix de la Vaillance (Canada) ;
 Croix de la Vaillance (Grèce) (en ) ;
 Croix de la Vaillance (Viêt Nam).

Voir aussi 
  (en ) ;
 Croix de la Valeur (Pologne) (en ) ;
 Croix de la Valeur militaire (France) ;
 .